

Cinéma et télévision
  est un jeu télévisé américain créé en 1969 puis repris en 1997.
  est une série télévisée américaine créée en 1982.
  est un film hongkongais réalisé par Karl Maka en 1982.
  est un film américain réalisé par David Beaird en 1988.
 It Takes Two est le titre original du film américain Papa, j'ai une maman pour toi, réalisé par Andy Tennant en 1995.
  est une série télévisée australienne créée en 2006.

Musique
 It Takes Two est une chanson enregistrée en 1966 par Marvin Gaye et Kim Weston, puis reprise en 1990 par Tina Turner et Rod Stewart.
 It Takes Two est un album de Rob Base and DJ E-Z Rock sorti en 1988.
 It Takes Two est un album de Soulsister sorti en 1988.
 It Takes Two est une chanson de la comédie musicale Into the Woods.

Autres
 It Takes Two est un jeu vidéo développé par Hazelight Studios, sorti en 2021